Сторонній () — повість французького письменника Альбера Камю (1942).
 Сторонній () — франко-італійська драма 1967 року, режисера Лукіно Вісконті.
 Сторонній () — американська драма 1999 року, режисер Джей Кревен.
 Сторонній () — російська драма 2007 року, режисер Олександр Котт.
 Сторонній — український фантастичний фільм 2019 року, реж. Дмитро Томашпольський.